El Torneig d'Acapulco 2015, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2015, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La 22a edició del torneig es va disputar entre el 23 i el 28 de febrer de 2015 al Fairmont Acapulco Princess d'Acapulco, Mèxic.

El tennista valencià David Ferrer va guanyar el tercer títol de l'any i el quart a Acapulco (1010, 1011, 1012). Destaca el fet que la setmana anterior havia guanyat també un títol (Rio de Janeiro) però sobre terra batuda, fet que no es produïa des del 1985 per part d'Ivan Lendl. La suïssa Timea Bacsinszky va guanyar el segon títol de la seva carrera, però feia gairebé sis anys del primer (2009).

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2015
ATP World Tour 2015
WTA Tour 2015